Лирим Кастрати (; 2 февраля 1999, пос. Турьяка, муниципалитет Малишево) — косоварский футболист, защитник венгерского клуба «Уйпешт» и сборной Косова.

Клубная карьера 
Родившийся в Косове Лирим Кастрати с семьёй перебрался в Италию, где и начал заниматься футболом. С 2013 года он играет за юношеские команды итальянской «Ромы». В 2015 году стал победителем юношеского первенства Италии U-17 в её составе. Забил единственный мяч в финале Кубка Венгрии 2020/21  против Мол Види. Благодаря этому, Уйпешт стал обладателем кубка в 11-ый раз.

Достижения 

Уйпешт 
 Обладатель Кубка Венгрии: 2020/21

Карьера в сборной 

В 2015 году играл за юношескую сборную Албании (до 17 лет).

9 октября 2017 года Лирим Кастрати дебютировал в составе сборной Косова в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Исландии, выйдя на замену во втором тайме.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 2 матча / 0 голов; eu-football.info .

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Албании
Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Уйпешт»